Historia alternativa puede referirse a:

La historia contada desde un punto de vista alternativo.
El revisionismo histórico, que consiste en reinterpretar hechos históricos comúnmente aceptados.
La historia contrafactual o historia alterna, ejercicio mental que explora cómo sería la historia si algo hubiera cambiado.
Las ucronías, género literario asociado a la historia contrafactual.